Mistrzostwa małych krajów Europy w koszykówce mężczyzn – międzynarodowe rozgrywki koszykarskie organizowane co 2 lata począwszy od roku 1988 przez europejską federację koszykówki. Jest to najniższy stopień rozgrywek w ramach mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn.

W latach 1988–2006 rozgrywki te nosiły nazwę Promotion Cup. W latach 2008–2010 oficjalnie nazywane były Dywizją C w ramach mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn. W lipcu 2011 roku, po zlikwidowaniu podziału rozgrywek o mistrzostwo Europy na dywizje, zawody te przemianowano na mistrzostwa małych krajów Europy w koszykówce mężczyzn.

Historia

Tabela medalowa 
Stan po ME 2022

Zestawienie wyników poszczególnych reprezentacji

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Rozgrywki międzynarodowe FIBA Europa